ERO est un sigle pouvant désigner :
 European Regulators Organization, un bureau de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
 espèce réactive de l'oxygène ;
 Esquèrra Republicana Occitana, un parti régionaliste.